IJsvrij (verlof), een dag of ochtend vrijaf bij strenge vorst 
 IJsvrij (scheepvaart), een haven of vaarroute waar een groot deel van het jaar weinig of geen ijs ligt